Эрсеранж:

 Эрсеранж — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Эрсеранж — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.